Talos steht für:

 Talos (Riese), eherner Riese auf Kreta
 ein Neffe des Daidalos, siehe Perdix (Mythologie)
 Talos (Gattung), eine Gattung von nordamerikanischen Raubsauriern
 (5786) Talos, Asteroid vom Apollo-Typ
 RIM-8 Talos, eine Boden-Luft-Rakete der US Navy
 Claas Talos, eine Traktorenbaureihe von Claas
 Talos Dome, ein Eisdom in Antarktika

Talos, Tálos oder Taloș ist der Familienname folgender Personen:
 Elena Taloș (* 1995), rumänische Dreispringerin und Mehrkämpferin
 Emmerich Tálos (* 1944), österreichischer Politikwissenschaftler
 Rudolf Talos (1938–2014), österreichischer Fußballfunktionär